Linchow kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianzhou (häradshuvudort i Kina, Guangdong), 
 Lianzhou (häradshuvudort i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar